Elena Berlato (1988) – ex ciclista su strada italiana
Giacomo Berlato (1992) – ciclista su strada e mountain biker italiano
Sergio Berlato (1959) – politico italiano